Le mont Silverthrone en Colombie-Britannique, au Canada.
 Le mont Silverthrone en Alaska, aux États-Unis.